Раттельсдорф:

 Раттельсдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Раттельсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.